Scheidgen  ist der Familienname folgender Personen:
 August Scheidgen (1866–1951), deutscher Architekt
 Helmut Scheidgen (* 1938), deutscher Romanist
 Hermann-Josef Scheidgen (* 1957), deutscher Theologe und Historiker
 Otto Scheidgen (1893–1977), deutscher Denkmalpfleger und Architekt

Siehe auch:
 Villa Scheidgen